Antonio Scaglione (), architecte sicilien.
 Franco Scaglione (1916-1993), designer automobile italien.
 Josefina Scaglione (née en 1987), actrice argentine.
 Pietro Scaglione (1906-1971), magistrat italien.